Paul Verhoeven ist der Name folgender Personen:

* Paul Verhoeven (Politiker) (* 1955), niederländischer Politiker
 Paul Verhoeven (Regisseur, 1901) (1901–1975), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Paul Verhoeven (Regisseur, 1938) (* 1938), niederländischer Regisseur